Transylvania 6-5000 est un cartoon réalisé en 1963 par Chuck Jones et Maurice Noble, mettant en scène Bugs Bunny.
 Transylvania 6-5000 est un film américain réalisé par Rudy De Luca avec Jeff Goldblum.